Родни Смит (; ) — американский борец греко-римского стиля, призёр Панамериканских чемпионатов, Кубка мира и летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в лёгкой весовой категории (до 68 кг). Серебряный призёр Панамериканских чемпионатов 1984 и 1994 годов. Бронзовый призёр призёр Кубка мира 1992 года в Безансоне. Серебряный призёр Всемирных военных игр 1995 года в Риме.

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Смит победил испанца Педро Виллуэлу, представителя Израиля Матвея Баранова, канадца , проиграл венгру Аттиле Репке, но затем победил француза Гани Ялуза. В схватке за бронзовую медаль американец победил кубинца Сесилио Родригеса.

На следующих Олимпийских играх в Атланте Смит победил колумбийца , турка . Но затем американец проиграл представителю Узбекистана Григорию Пуляеву и кубинцу , из-за чего вынужден был завершить соревнования, заняв итоговое 9-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы лёгкого веса
Выпускники Западного университета Новой Англии